

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3 
 Czeczewo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. grudziądzkim, w gminie Radzyń Chełmiński 
 Czeczewo – wieś w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Przodkowo
 Czeczewo – osada leśna w woj. zachodniopomorskim, w pow. myśliborskim, w gminie Myślibórz